Jerome může být:

 Příjmení
 Michael Jerome – americký bubeník
 Stefan Jerome (* 1992) – americký fotbalista
 Jerome Klapka Jerome (1859–1927) – britský spisovatel
 Jméno
 Jerome Pradon (* 1964) – francouzský herec a zpěvák
 Jerome Isaac Friedman (* 1930) – americký fyzik
 Jerome Bruner (1915–2016) – americký psycholog
 Jerome Apt (* 1949) – americký astronaut
 Jerome David Salinger (1919–2010) – americký spisovatel